Мухтар Мирманов (; 1901, пос. Конуркудук Джанголинского района Уральской области (теперь Жангалинского района) Западно-Казахстанской области Казахстана) — 1976) — казахский советский общественный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
В 1920 году молодой казах М. Мирманов начал работать исполнителем, затем председателем исполкома аульного Совета депутатов трудящихся, затем был назначен председателем Джангалинского районного Совета народных депутатов.

В 1933—1939 годах — председатель правления колхоза «Победа». Затем направлен на учёбу в Уральський сельскохозяйственный техникум и после его окончания в 1941 году снова возглавил тот же колхоз. За короткий срок Мирманов сумел поднять хозяйство отстающего колхоза.

Организовал отправку на фронт теплой одежды и продовольствия, выступил инициатором активной подписки на военные займы, внес 100 000 рублей личных сбережений на постройку боевого самолета. Его примеру последовали все члены колхоза.

К концу войны колхоз под руководством М. Мирманова значительно окреп, улучшилось его экономическое положение, открылись возможности для нового большого подъема общественного хозяйства. Эти заслуги Мирманова были отмечены орденом Трудового Красного Знамени.

С 1948 года он работал председателем Фурмановского районного исполнительного комитета, а в 1951—1962 годах — председателем колхоза «Бирлик».

За крупные успехи в развитии общественного животноводства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года Мухтар Мирманов был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Был дружен с писателем М. Шолоховым, не раз принимал его у себя в гостях.

С 1962 года — персональный пенсионер. Почëтный гражданин города Жангала.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года;
 Орден Ленина (1948);
 Орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Литература 
 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия/ Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. ISBN 5-89800-123-9

Ссылки 
 Мирманов Мухтар

Почётные граждане городов Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва